Als Rodin-Museum werden Museen bezeichnet, die den  Werken des Bildhauers Auguste Rodin gewidmet sind

 Musée Rodin im 7. Arrondissement von Paris. 
 Rodin Museum (Philadelphia) Kunstmuseum in Philadelphia, Pennsylvania, USA